Андре́й Влади́мирович Шкалета (, , СССР) — эстонский футболист, который выступал на позиции защитника, затем тренер. Главный тренер клуба «Ярве» (Кохтла-Ярве).

Карьера 
Карьеру начал в 1992 году в футбольном клубе родного города «Кеэмик», за который выступал два сезона. В 1993 году перешёл в йыхвискую команду «Ээсти Пылевкиви», цвета которой защищал до 1999 года. Потом вернулся в Кохтла-Ярве и начал играть в ФК «Лоотус» почти до конца своей карьеры, с 2010—2012 год был играющим тренером «Лоотуса». В 2013 году прошёл тренерские курсы и получил лицензию УЕФА уровня «А», в этом же году возглавил новый футбольный клуб «Ярве». В конце 2013 года закончил карьеру игрока и остался на должности тренера в ФК «Ярве». В 2014 году также занимал должность помощника главного тренера йыхвиского клуба «Локомотив», а с 4 июня по 6 августа был главным тренером «Локомотива». После возвращения в команду Алексея Тихомирова снова занял должность помощника главного тренера. В 2015 году остался только на должности тренера клуба «Ярве». С 2017 года тренирует команды U17 и U16 футбольного клуба «Ярве» из Кохтла-Ярве. В июне 2017 года получил Pro лицензию УЕФА. 22 июля стал главным тренером «Ярве», заменив на этом посту Романа Кожуховского.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ЭФС 
 Профиль на сайте soccernet.ee 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu 

Футболисты Эстонии
Игроки ФК «Кеэмик»
Игроки ФК «Ээсти Пылевкиви»
Игроки ФК «Лоотус»
Игроки ФК «Калев» Силламяэ
Футбольные тренеры Эстонии